«Тарту Юликоол» () — старейший эстонский женский баскетбольный клуб из Тарту, представляет Тартуский университет (). Лучшим достижением команды в чемпионате СССР были «серебряные» медали в 1957, 1958 и 1960 гг., а в чемпионате Эстонии — также «серебряная» медаль (2011).

История 
С момента образования «УСК» всегда представлял спортклуб Тартуского университета, являлся одним из сильнейших клубов СССР 1950-х гг. С 1951 года команда стала выступать в Высшей лиге, где вплоть до 1957 года была стабильным середняком, занимая постоянно 6-е место. Тем неожиданней был успех в 1957 году, когда баскетболистки Тарту завоевали «серебряные» медали, но это было только начало – они ещё два сезона подряд останавливались в шаге от чемпионства. В промежутках этих успехов «УСК» под флагом Эстонской ССР становилась вторым призёром Спартакиады народов СССР 1959 года. С 1961 года команда стала с каждым годом падать в турнирной таблице: 1961 – 4-е место, 1962 – 6-е место, 1963 – сборная Эстонской ССР на Спартакиаде – 9-е место, 1964 и 1965 – 8-е место, 1966 – 11-е место и вылет в первую лигу. Затем команда на короткое время выходила в элиту и снова попадала во второй эшелон советского баскетбола. В 1980-х гг. «УСК» только два сезона участвовал в высшей лиге (1984 и 1987), где не задерживался больше года.

В 1990 году команда вышла из состава участников чемпионата СССР и стала выступать в чемпионате Эстонии. За этот период «Тарту Юликоол» становился один раз «серебряным» призёром чемпионата Эстонии и четыре раза «бронзовым».

Титулы 
 Серебряный призёр  чемпионата СССР: 1957, 1958, 1960
 Серебряный призёр  чемпионата Эстонии: 2011
 Бронзовый призёр  чемпионата Эстонии: 1992, 2007, 2009, 2015, 2016, 2017

Знаменитые игроки 
  Марет-Май Вишнева (Отса) – чемпионка мира (1959), чемпионка Европы (1952, 1954, 1956, 1960) и серебряный призёр ЧЕ (1958)
  Валентина Куллам (Назаренко) –чемпионка Европы (1952, 1954)
  Айме Тоби (Краус) – серебряный призёр ЧЕ (1958)
  Айно Хейн (Вярк) – чемпионка Европы (1956) 
  Эне-Лилле Яансон (Китсинг) – чемпионка мира (1959)
  Валентина Каасик (Люютсепп) – чемпионка мира (1964), чемпионка Европы (1962, 1964)

См. также 
 Тарту Юликоол/Рок

Примечания

Источники 
 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник / Автор-составитель В. Б. Квасков. — М.: Советский спорт. — 274 с.: илл. ISBN 5-9718-0175-9

Ссылки 
 Страничка команды на оф. сайте Тартуского университета 
 Профиль команды на сайте eurobasket.com 

Баскетбольные клубы СССР
Баскетбольные клубы Эстонии
Спортивные клубы Тарту
Баскетбольные клубы по алфавиту
Организации Тартуского университета